Wiegand est un nom propre d'origine germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 
Par ordre alphabétique
  (1864–1945), théologien allemand ;
 Dave Wiegand (né en 1974), joueur américain de Scrabble ;
  (né en 1943), nageur allemand ; 
 Gottfried Wiegand (1926-2005), dessinateur et sculpteur allemand ;  
 Matthias Wiegand (né en 1954), coureur cycliste allemand ;
 Sylvia Wiegand (née en 1945), mathématicienne américaine.
 Theodor Wiegand (1864–1936), archéologue allemand ;
 Wilhelm Wiegand (1851–1915), archiviste et historien allemand.

Divers 
 Wiegand, entreprise allemande.

Homonymie de patronyme germanique